Il Pilot Pen Classic 1987 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 12ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Nabisco Grand Prix 1987. Il torneo si è giocato all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 16 al 23 febbraio 1987.

Campioni

Singolare maschile 

 Boris Becker ha battuto in finale  Stefan Edberg 6–4, 6–4, 7–5

Doppio maschile 

 Guy Forget /  Yannick Noah hanno battuto in finale  Boris Becker /  Eric Jelen 5–7, 7–6, 7–5

Collegamenti esterni